Валда́йское сельское поселение — муниципальное образование в составе Сегежского района Республики Карелия Российской Федерации.. Административный центр — посёлок Валдай.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Карелия официальная
 Валдайское сельское поселение 
 Объекты культурного наследия на территории Валдайского сельского поселения

Муниципальные образования Сегежского района
Сельские поселения Сегежского района